Ismaili ist der Familienname folgender Personen:

 Argtim Ismaili (* 1999), schweizerisch-nordmazedonischer Fußballspieler
 Emin Ismaili (* 1982), kosovo-albanischer Fußballspieler
 Fisnik Ismaili (* 1973), kosovo-albanischer Designer und Politiker
 Florijana Ismaili (1995–2019), Schweizer Fußballspielerin
 Hysni Ismaili (* 1963), nordmazedonischer Politiker
 Shaban Ismaili (* 1989), albanischer Fußballspieler
 Vait Ismaili (* 1988), österreichisch-mazedonischer Fußballspieler
 Valbona Ismaili (* 2003), deutsche Volleyballspielerin

Ismaili bezeichnet zudem:
 eine Rechtsschule im schiitischen Islam, siehe Ismailiten